Страшево — название населённых пунктов:

Польша 
 Страшево — деревня в Александрувском повяте Куявско-Поморского воеводства.

Россия 
 Страшево — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Страшево — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Страшево — деревня в Батецком районе Новгородской области.
 Страшево — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.
 Страшево — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Страшево — деревня в Любимском районе Ярославской области.

Украина 
 Страшево — посёлок в Сарненском районе Ровненской области.

См. также 
 Большое Страшево
 Малое Страшево